Список фильмов сервиса потокового вещания Disney+.

Художественные

Короткометражные

Документальные

Примечания

Ссылки 
 

Disney+
2019 год в телевидении
2020 год в телевидении
2021 год в телевидении